El término Ashburnham puede referirse a:

 pentateuco de tours o de Ashburnham;
 Conde de Ashburnham;
 biblioteca de Lord Bertram Ashburnham;
 Edgar Wallace, Nació en el número 7 de Ashburnham;
 Marca de la Bestia, en el pentateuco de tours se menciona;
 Leonardo da Vinci Códices, Ashburnham 2038.